Kommunerna i Kantabrien är 102 stycken. Den autonoma spanska regionen Kantabrien ligger längs Atlantkusten i norra Spanien mellan Asturien och Baskien. Den sammanfaller med provinsen med samma namn.

Provinskod: 39.

Se även
 Spaniens kommuner
 Kantabrien

Externa länkar
 Federación Cántabra de Municipios
 Los 102 municipios de Cantabria
 INE Cantabria

Kantabrien
Spaniens kommuner